Tom Johnston peut désigner :
 Tom Johnston (1881-1965), un homme politique britannique ;
 Tom Johnston (1948-), un musicien américain cofondateur des Doobie Brothers.

Voir aussi